Holländisch steht für:

 das niederländische Gebiet Holland betreffend
 Holländischer Dialekt, eine Dialektgruppe der niederländischen Sprache in den Provinzen Nordholland und Südholland
 umgangssprachlich für Niederländisch
 Holländische Verteidigung, eine Eröffnung im Schachspiel

Siehe auch:

 Holländer